Алдедж "Баз" Бастьен Мемориал Эворд () — награда, ежегодно вручаемая лучшему вратарю Американской хоккейной лиги, победитель которой выявляется с помощью голосования представителей прессы и игроков лиги. Трофей назван в честь Алдеджа "База" Бастьена, бывшего генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз».

Обладатели

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database